MQL est un sigle qui peut avoir plusieurs significations:
 Meta Quote Language, syntaxe ressemblant beaucoup au langage C. Ce langage est utilisé exclusivement avec la plateforme de "trading" MetaTrader. Le Mql sert à créer des outils, indicateurs, auto trading complet, tester les stratégies.
 Metaweb Query Language, langage informatique mis au point par la firme Metaweb pour interroger la base de données sémantique en ligne Freebase
 Maximum Queue Length : longueur maximum de File d'attente de message.
 Le Code AITA de l'aéroport de Mildura, Victoria,  Australie
 Minimal Quantity Lubrication : une méthode de lubrification en usinage

Sigle de 3 caractères